Die Liste der Länderspiele der vanuatuischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der vanuatuischen Fußballnationalmannschaft bzw. der Nationalmannschaft der Neuen Hebriden der Männer. Spiele als die Neuen Hebriden oder die Gegner, z. B. im Rahmen der Ozeanienmeisterschaften und Pazifikspiele, noch nicht der FIFA angehört haben, werden von der FIFA nicht gezählt.

Legende 

Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage Vanuatus bzw. der Neuen Hebriden
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg Vanuatus bzw. der Neuen Hebriden
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

Liste der Länderspiele

1951 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

Seit 2010

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Einzelnachweise

Weblinks 
Vanuatu (New Hebrides) - List of International Matches (Stand 6. Juni 2004, zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2005)
FIFA-Länderspielstatistik für Vanuatu

Vanuatu
!Landerspiele